Z13 oder Z 13 steht für:

 IBM z13, siehe Z Systems #IBM z13
 Renault Z13, siehe Renault Ellypse
 Z 13 Erich Koellner, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine

Z13